Giuseppe Schirò (1690-1760) – arcybiskup katolicki obrządku bizantyjskiego, pisarz włoski pochodzenia albańskiego
 Giuseppe Schirò (1865-1927) – pisarz włoski pochodzenia albańskiego
 Giuseppe Schirò Di Maggio (ur. 1944) – pisarz włoski pochodzenia albańskiego